Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Évippe fille de Danaos, une des Danaïdes ;
 Évippe fille de Tyrimma, mère d'Euryale par Ulysse ;
 Évippe fille de Leucon, mère d'Étéocle par Andréos ;
 Évippe de Péonie, mère des Piérides par Piéros ;
 Évippe fille de Chiron, plus fréquemment nommée « Mélanippe ».